Cidade Universitária – główny kampus Uniwersytetu Lizbońskiego i ISCTE
 Cidade Universitária – stacja metra w Lizbonie